Mostaza generalmente se refiere al condimento envasado de apariencia pastosa y de sabor picante que se elabora con las semillas de varias plantas del género Sinapis, de la familia de las brasicáceas. Asimismo, puede hacer referencia a:
 La mostaza blanca (Sinapis alba), planta herbácea anual de la familia de las brasicáceas, cuyas semillas se usan para elaborar el condimento llamado mostaza.
 La mostaza parda (Brassica juncea), planta herbácea anual, cultivada por sus semillas, que se emplean como especia.
 La mostaza negra (Brassica nigra), planta herbácea anual, cultivada por sus semillas, que se emplean como especia.
 La mostaza (Neslia paniculata), planta herbácea de la familia de las brasicáceas.
 La mostaza (Capsella bursa-pastoris), planta herbácea anual oriunda de Europa Oriental y Asia Menor.
 La mostaza, rabaniza, rabizón o rábano silvestre (Raphanus raphanistrum); planta herbácea anual de la familia de las brasicáceas.
 Mostaza, cadena de restaurantes de comida rápida de Argentina.

Además, puede referirse a:
 El gas mostaza, familia de productos químicos empleados fundamentalmente como armas de guerra.
 Reinaldo “Mostaza” Merlo, jugador y director técnico de fútbol argentino.

Enlaces externos